Granger kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Granger (Indiana)
Granger (Iowa)
Granger (Missouri)
Granger (Texas)
Granger (Washington)
Granger (Wyoming)
Granger kan ook verwijzen naar een persoon:
 Bill Granger, Amerikaanse kok
 Clive Granger, Britse econometrist
 Farley Granger, Amerikaans acteur
 Gilles-Gaston Granger, een Frans filosoof
 Michele Granger, een Amerikaans softbalster 
 Walter Willis Granger, een Amerikaans paleontoloog